Манвелян — армянская фамилия. Известные представители:
 Манвелян, Амиран Манденович (1848 — 1913) — армянский актёр 
 Манвелян, Седрак (1844 — 1915] — армянский актёр и педагог